Wrobel ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Wrobel (* 1986), deutscher Eishockey-Torwart 
 Daniel Wrobel (1744–1818), polnischer Orgelbauer, siehe Daniel Wroblewsky
 David Wrobel (* 1991), deutscher Diskuswerfer
 Dieter Wrobel (* 1968), deutscher Fachdidaktiker
 Dirk Wrobel (* 1983), deutscher Eishockeyspieler
 Eduard Wrobel (1851–1931), Gymnasialdirektor in Rostock und Mathematiker
 Egon Wrobel (* 1939), deutscher Künstler 
 Engelbert Wrobel (* 1959), deutscher Jazzmusiker
 Feliks Wrobel (1894–1954), polnischer Komponist
 Heinz Wrobel (1929–2015), deutscher Fernsehjournalist
 Horst Wrobel (1935–2022), deutscher Designer und Mühlensammler
 Ignaz Wrobel, Pseudonym von Kurt Tucholsky (1890–1935), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Johann Wrobel (1831–1909), österreichischer Gräzist und Hochschullehrer
 Karl-Heinz Wrobel (* 1935), deutscher Veterinärmediziner, Anatom und Hochschullehrer
 Katja Perner-Wrobel, deutsche Fußballspielerin
 Katrin Wrobel (* 1977), deutsches Fotomodell
 Martin Wrobel (* 1979), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Nina Wrobel (* 1983), deutsche Mountainbike-Radsportlerin
 Ralph Michael Wrobel (* 1968), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und oberschlesischer Regionalhistoriker
 Reinhard Wrobel (1959–2006), deutscher Theaterschauspieler
 Ronaldo Wrobel (* 1968), brasilianischer Schriftsteller
 Rüdiger Wrobel (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Stefan Wrobel, deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Wilhelm Wrobel (1900–1961), deutscher Maler und Bildhauer

Siehe auch:
 Wróbel